Berky Ferenc (1824–1881) festőművész
 Berky Ferenc (1855–1917) színész, színházi rendező, színigazgató